Serpula (grzyb) (stroczek) – rodzaj grzybów z rodziny stroczkowatych (Serpulaceae)
 Serpula (wieloszczet) – rodzaj wieloszczetów z rodziny Serpulidae